W eliminacjach do finałów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1998 we Francji w strefie CONMEBOL wzięło udział 9 zespołów: Argentyna, Boliwia, Chile, Ekwador, Kolumbia, Paragwaj, Peru, Urugwaj i Wenezuela.

Zasady kwalifikacji 
Drużyny grały w jednej grupie systemem każdy z każdym mecz i rewanż. Do turnieju finałowego awansowały cztery pierwsze drużyny.

Przebieg eliminacji

Tabela końcowa

Awans 
Do turnieju finałowego awans wywalczyły zespoły: Argentyny, Paragwaju, Kolumbii i Chile. 

Piątą drużyną z Ameryki Południowej, która zagrała we Francji była Brazylia. Zespół ten bronił tytułu mistrza świata z 1994 i nie musiał brać udziału w eliminacjach.
  

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1998
1996 w Ameryce Południowej
1997 w Ameryce Południowej